Contea di Greeley o Greeley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Greeley (Kansas)
 Contea di Greeley (Nebraska)